Mnichov (okres Cheb), een gemeente in de Tsjechische regio Karlsbad
Einsiedlerhof, een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts